Boekhorst (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Ooststellingwerf in de Nederlandse provincie Friesland
Boekhorst (waterschap), een voormalig waterschap (1657-1979) in Voorhout in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Boekhorst (kasteel) of Huis te Boekhorst, voormalig kasteel ten noorden van Noordwijkerhout
De Boekhorst, een buitenplaats in Klein Dochteren (gemeente Lochem), rijksmonument
Vrije en Lage Boekhorst, een voormalige gemeente in Zuid-Holland, die in 1855 bij Alkemade werd gevoegd
Van den Bouckhorst (Van den Boekhorst), een uitgestorven Hollands adellijk geslacht